Льянера () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Астурія.
 Льянера-де-Ранес (валенс. Llanera de Ranes, ) — муніципалітет в Іспанії.